In der Liste der Bodendenkmale in Blankenfelde-Mahlow sind alle Bodendenkmale der  amtsfreien brandenburgischen Gemeinde  Blankenfelde-Mahlow und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020.  Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Blankenfelde-Mahlow aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
BlankenfeldeMahlow
!BlankenfeldeMahlow